Artillerie-Regiment 4 oder Artillerieregiment Nr. 4 steht für: 
* 4. Garde-Feldartillerie-Regiment der neupreußischen Armee
 Feldartillerie-Regiment „Prinzregent Luitpold von Bayern“ (Magdeburgisches) Nr. 4 der neupreußischen Armee
 Fußartillerie-Regiment „Encke“ (Magdeburgisches) Nr. 4 der neupreußischen Armee
 k.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 4 der k.u.k. Armee, aufgestellt 1885 in Wien
 Artillerie-Regiment 4 der Reichswehr und dann Wehrmacht, aufgestellt 1921 in Dresden
 Artillerieregiment 4 „Willi Bredel“ der NVA, aufgestellt in Erfurt, unterstellt der 4. Mot.-Schützendivision, aufgelöst 1990
 Artillerieregiment 4 der Bundeswehr, aufgestellt 1956 in Regensburg, unterstellt der 4. Panzergrenadierdivision, 2002 aufgelöst

Siehe auch:
 4e régiment d'artillerie, Artillerie-Verband der französischen Armee